
Termin doking ima više značenja.
 Doking (molekulski), metod molekulskog modelovanja
 Dok (računarstvo), aspekt grafičkog korisničkog interfejsa